Midland heißen folgende geographischen Objekte:
 Midlands, Großregion Englands
 Midland Region (Irland), NUTS:IE012 
Orte:
 Midland (Western Australia), Australien
 Midland (Ontario), Kanada
 Midland (Arkansas), Vereinigten Staaten
 Midland (Georgia), Vereinigten Staaten
 Midland (Illinois), Vereinigten Staaten
 Midland (Kentucky), Vereinigten Staaten
 Midland (Louisiana), Vereinigten Staaten
 Midland (Maryland), Vereinigten Staaten
 Midland (Michigan), Vereinigten Staaten
 Midland (Missouri), Vereinigten Staaten
 Midland (North Carolina), Vereinigten Staaten
 Midland (Ohio), Vereinigten Staaten
 Midland (Pennsylvania), Vereinigten Staaten
 Midland (Texas), Vereinigten Staaten
 Midland (South Dakota), Vereinigten Staaten
 Midland (Virginia), Vereinigten Staaten
 Midland (Washington), Vereinigten Staaten
sowie:
 Midland (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Midland, Sonstiges
 Midland (DJ) (Harry Agius), britischer DJ
 Midland (Band), US-amerikanische Countryband

Midland im Namen tragen außerdem
 British Midland Airways Ltd., zweitgrößter Carrier Großbritanniens
 Midland F1 Racing, ein 2006 in der Formel 1 engagiertes, mit russischer Lizenz fahrendes Motorsportteam
 Midland Racing Team, ein Schweizer Automobilsportteam, das von 1967 bis 1971 in der Formel 2 aktiv war
 Midland Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Midland Machine Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Midland Township
 Midlands (Begriffsklärung)